Лос Ромериљос има више значења:

 Лос Ромериљос, Ел Ромериљо (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Ромериљос, Терсера Манзана (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику